Да будет свет:

  () — крылатое выражение (Книга Бытия, )
 Да будет свет — премия Армянской Апостольской церкви, присуждаемая в рамках кинофестиваля «Золотой абрикос».

 в искусстве
 

 в песне группы AC/DC «Let There Be Rock» с альбома Let There Be Rock (1977)